Фа́тимские явления Девы Марии — серия событий в португальском городе Фа́тима в 1917 году. По уверениям трёх детей, им многократно являлась «дама» (впоследствии ассоциированная с Девой Марией) и передавала сообщения с призывами религиозного характера и пророчества (касающиеся судеб мира и, прежде всего, России). Католической церковью признаны подлинным чудом.

Прелюдия

Апрель — октябрь 1915 года 
Лусия душ Сантуш (1907—2005) с несколькими подругами перебирали чётки, читая молитву Розария, когда увидели над деревьями как бы висящую в воздухе фигуру, похожую на статую из снега, которая становилась прозрачной, когда её пронизывали лучи солнца. Девочки продолжали молитву, не сводя глаз с фигуры, которая исчезла как только они закончили молиться. Лусия описывала: «Она словно была завёрнута в простыню. Не было видно ни головы, ни рук». Такое повторилось ещё два раза.

Весна 1916 года 
Лусия душ Сантуш, её двоюродные брат и сестра Франсишку Марту (1908—1919) и Жасинта Марту (1910—1920) пасли овец.

Лусия:
Мы едва начали играть, когда сильный порыв ветра вдруг встряхнул деревья и над ними возник свет, белее первого снега. Приблизившись, он приобрёл вид молодого человека, прозрачного и сияющего. Он заговорил: «Не бойтесь, я Ангел Мира. Молитесь со мной». Он встал на колени на землю, низко согнулся и три раза сказал: «Боже Великий! Верую, поклоняюсь Тебе, уповаю на Тебя и люблю Тебя. Прошу у Тебя прощения за всех тех людей, которые не веруют в Тебя, не поклоняются Тебе, не уповают на Тебя и не любят Тебя». Затем он поднялся и сказал: «Молитесь так. Сердца Иисуса и Марии внимательны к вашей мольбе».
После этого видение исчезло. Дети заучили эту молитву, и никому не рассказывали об увиденном:
Мы ощущали божественное присутствие так ясно, так близко, что не осмеливались говорить даже друг с другом. На следующий день мы всё ещё чувствовали себя точно так же. И лишь постепенно это ощущение исчезло. Никто из нас не говорил об этом явлении и не договаривался держать его в тайне. Оно само по себе налагало печати на наши уста. Это переживание было настолько лично, что просто произнести хотя бы слово было уже тяжело.

Лето 1916 года 
Дети играли под фиговым деревом, когда им снова явилась та же фигура.

— Молитесь больше. В сердцах Иисуса и Марии есть замыслы на ваш счёт. Беспрерывно обращайте к ним самые свои истовые молитвы и жертвоприношения.
— Но как можем мы совершать жертвоприношения?
— Предлагайте всё, что у вас есть, в жертву нашему Господу, как возмещение за грехи, которыми он так сильно обижен, и как мольбу за обращение грешников. Это принесёт мир в вашу страну. Я ангел-хранитель Португалии. И больше того — принимайте и несите смиренно все те страдания, какие ниспошлёт вам Господь
«Я не знаю, что со мной случилось, — говорила после одна из девочек. — Я не могу ни говорить, ни играть, ни петь. У меня нет сил что-либо делать».

Осень 1916 года 
Ангел явился детям с Гостией и Чашей, в которую с Гостии лилась кровь. Гостию он вручил Лусии, а чашу — Франсишку и Жасинте, приговаривая: «Возьмите, вкусите плоть и кровь Иисуса Христа, поруганную неблагодарными людьми. Искупите их преступления и утешьте нашего Господа». До того он склонился к земле, оставив предметы висеть в воздухе, и трижды повторил:
Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух, поклоняюсь Тебе всей душой и жертвую Тебе драгоценное Тело, Кровь, Душу и Божество Иисуса Христа, присутствующего во всех Дарохранительницах мира, во искупление грехов, оскорбляющих Его. По бесконечным заслугам Святейшего Сердца Христа и по заступничеству Непорочного Сердца Марии, прошу у Тебя обращения несчастных грешников..
Перед тем, как исчезнуть, он ещё раз встал на колени и повторил эту молитву. Дети оставались в прежнем положении, повторяя те же слова. «Когда мы встали, то увидели, что уже наступил вечер и пришло время идти домой», рассказывает Лусия..

Основные явления

13 мая 1917 года 
Лусия, Жасинта и Франсишку пасли овец в местности, называвшейся . Лусия свидетельствует: «Мы начали спускаться по склону к дороге и гнали перед собой овец. Когда мы были почти на середине склона, то поравнявшись с большим дубом, внезапно увидели ещё одну молнию, а через несколько шагов нашим взорам предстала на скальном дубе Дама, одетая вся в белое и сиявшая ярче солнца. Она излучала свет, сиявший ярче лучей солнца, отражающихся от хрустального сосуда, наполненного водой. Потрясённые увиденным, мы остановились. Мы стояли так близко, что находились в сиянии, которое Её окружало или которое Она испускала. Расстояние было примерно полтора метра. Тогда Богородица сказала:- Не бойтесь! Я не причиню вам зла!».

— Откуда Вы явились? — Я пришла с Небес!

— И что Вы от меня хотите? — Я пришла для того, чтобы попросить вас приходить сюда в течение шести последующих месяцев каждого 13 числа, в это же самое время. Тогда Я скажу вам, кто Я, и что Я хочу. После этого Я вернусь сюда в седьмой раз.

— Я тоже попаду на Небо? — Да! — И Жасинта? — Тоже! — И Франсишку? — Тоже, но он должен ещё много раз прочитать Розарий.

Затем Лусия расспросила о двух умерших незадолго до того девушках, Марии даш Невеш и Амелии (первая уже попала на Небо, а вторая останется до Страшного суда в чистилище, ответила Дева). Лусия, Жасинта и Франсишку согласились на предложение «посвятить себя Богу, чтобы переносить все страдания, которые Он вам пошлёт, во искупление грехов, которые так оскорбляют Его, и ради обращения грешников». «Тогда вы должны будете много страдать, но милость Божья будет вашей силой!» — сказала в ответ Дева. В заключении было сказано:«Читайте ежедневно Розарий, чтобы обрести мир на земле и положить конец войне». «После этого Она начала медленно подниматься к востоку, пока не исчезла в бесконечности пространства», свидетельствует Лусия.

13 июня 1917 года 
В назначенный день они явились в Кова-да-Ирию, где уже находилось около 60 человек. Дети стали у дуба на колени и по чёткам начали читать молитвы Розария. Лусия сказала: «Ты приказала мне прийти сегодня. Что ты хочешь, чтобы я сделала?». Все видели, как Лусия встала, протянула руку в восточную сторону с криком: «Вот она!». На том месте как будто бы было заметно белое облачко и движение в ветвях, склонившихся к востоку.

Детям показался огонь в небе. Лусии были даны указания выучиться читать и писать и ещё Лусия попросила взять их на Небо:
- Да! Жасинту и Франсишку Я заберу скоро. Но ты ещё некоторое время останешься здесь. Иисус хочет, чтобы при твоей помощи люди узнали и полюбили Меня. Ему угодно основать на земле почитание Моего Непорочного Сердца. — Останусь здесь одна? — Нет, дитя Мое! Ты страдаешь? Не теряй мужества. Я никогда не покину тебя, Мое Непорочное Сердце будет тебе убежищем и путем, ведущим тебя к Богу.

Относительно Непорочного Сердца Марии Лусия также свидетельствует: «На правой ладони Богородицы было Сердце, окружённое шипами, которые казалось, вонзились в Него. Мы поняли, что то было Непорочное Сердце Девы Марии, раненое грехами человечества и желающее искупления».

Что касается предсказанной судьбы Франсишку и Жасинты, то они действительно в скором времени умерли от пандемии «испанки» 1918 года.

13 июля 1917 года 
В этот день у скального дуба на Кова-да-Ирии собралось уже множество людей. Дети вместе с ними прочли Розарий и вскоре над дубом явилась Богородица. Она сказала:

- Пожертвуйте себя за грешников и часто повторяйте, особенно когда приносите жертвы: О, Иисусе, я делаю это из любви к Тебе, ради обращения грешников и искупления грехов, содеянных против Непорочного Сердца Марии.

Затем детям было показано видение ада. По свидетельству Лусии, дети «увидели океан огня. Погружённые в этот огонь, бесы и души, подобно прозрачным, чёрным или бронзовым языкам пламени, имеющим человеческое очертание, парили в этом пожаре, носимые огнём, исходивших из них самих, но с облаками дыма, висящего со всех сторон, подобно искрам от больших пожаров, без тяжести и равновесия, посреди криков и стонов от боли и отчаяния, которые ужасали и заставляли дрожать от ужаса. Бесы отличались друг от друга ужасными и отвратительными формами жутких и неведомых зверей, прозрачных, как раскалённые чёрные угли». Видение это продолжалось не более мгновения. Лусия потом говорила, что если бы не обещание Пресвятой Девы взять их на Небо, дети тотчас бы умерли от ужаса. После этого Дева Мария сказала:

- Вы видели ад, куда отправляются души несчастных грешников. И дабы спасти их, Господь учредит на Земле почитание Моего Непорочного Сердца. Если сделаете то, что Я скажу, многие души спасутся и познают покой. Война окончится, но если не прекратится оскорбление Господа, то в Понтификат Пия XI начнется другая, ещё более ужасная. Когда увидите вы ночь, освещенную невиданным светом, знайте — то великое знамение о том, что Господь идет наказывать мир за преступления его, и наказанием будет война, голод и притеснение Церкви и Святейшего Отца.

После этого Дева Мария огласила пророчество, касающееся России.

Чтобы избежать этого, приду Я просить посвящения России Моему Непорочному Сердцу и покаянного Причащения в первые субботы. Если просьбы Мои будут услышаны, Россия обратится, и люди познают покой; а нет, то заблуждения её распространятся по миру, будут войны и гонения на Церковь. Праведники станут мучениками, Святейший Отец будет много страдать; целые народы будут уничтожены. Но, в конце концов, Мое Непорочное Сердце Восторжествует. Святейший Отец посвятит мне Россию, которая обратится, и миру на некоторое время будет дарован мир.

После этого Дева Мария научила детей следующей молитве (ставшей затем известной как «Фатимская молитва» и обычно прибавляемой с тех пор после чтения каждой из десяток молитвы Розария): «О, мой Иисусе, прости нам наши грехи, избавь нас от адского огня и приведи в Рай все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоём милосердии. Аминь.»

После этого Дева, как всегда, начала подниматься к востоку, пока не исчезла в бесконечной дали горизонта.

По словам Жозефа Пеллетье («Танец Солнца в Фатиме»), бывшего там, было заметно «жужжание или гудение, уменьшение солнечного света и тепла, беловатое облачко вокруг дерева видений и мощный звук при исчезновении Девы». Крестьянин Ти Марту описывал звук «что издаёт овод, залетевший в пустое ведро».

Просьба о посвящении России была высказана затем Девой Марией во время явления Лусии в испанском городе Туй в 1929 году:

— Грехи, которые ведут больше всего душ в ад, это грехи плоти.

— Появятся моды, которые будут сильно оскорблять Нашего Господа. Люди, которые служат Богу, не должны следовать модам. У Церкви нет мод. Наш Господь всегда тот же.

— Грехи мира очень велики.

— Если бы люди знали, что такое вечность, они бы сделали все, чтобы изменить свои жизни.

— Люди погибают потому, что не думают о смерти Нашего Господа и не совершают покаяния.

— Многие браки не хороши; они неугодны Нашему Господу, и они не от Бога.

В 2000 году Жасинта и Франсишку были причислены к лику блаженных Католической Церкви, а в 2017 году их причислили к лику святых.

Лусия стала монахиней и умерла 13 февраля 2005 года.

Последующие явления Богородицы Лусии 
Богоматерь также являлась впоследствии Лусии в испанских городах: Понтеведра (1925—1926), Туй (1929) и Рианхо (1931).

25 марта 2022 года папа Франциск сделал ещё одно посвящение всего мира сердцу Девы Марии, отдельно упомянув Россию и Украину.

Второй спор касается третьей тайны, её содержания и интерпретации. Некоторые исследователи и эксперты, в частности, известный итальянский журналист-ватиканист Антонио Соччи, считают, что хотя тайну было приказано обнародовать ещё в 1960 году, лишь часть её была опубликована только в 2000 году. Существует множество свидетельств (в том числе иерархов католической церкви), что третья фатимская тайна представляла собой два документа, помещённые в два разные конверта, и опубликован был только один из них.

Существуют противоречия и относительно интерпретации опубликованного текста третьей тайны. Распространённая трактовка заключается в том, что описанное там относится к неудавшемуся покушению на Папу Иоанна Павла II, произошедшему 13 мая 1981 года. Однако в тексте Папа погибает и пр. Всё это наталкивает на мысль, что описанное в третьей тайне относится не к этому событию, а к тому, которое ещё только должно произойти.

Относительно того, чтó же может содержаться в неопубликованной части третьей тайны, сторонники такой версии считают, что там может говориться о Третьей мировой войне, о пагубных последствиях либеральных реформ Второго Ватиканского собора в католической церкви, ведущих к апостасии, и т. п.

Другие объяснения явлений

НЛО 
По словам Ж. Валле, «серия наблюдений существа, которое приняли за Деву Марию, началась за два года до этого целым рядом классических для НЛО  наблюдений» :  наблюдение шара или летающего диска,  движение по траектории "падающего листа", световые эффекты, раскаты грома, рев, необычный аромат, падение "волос ангела", растворяющихся по мере достижения земли, волна тепла при приближении диска все это типичные характеристики НЛО, наблюдаемые по всему миру. То же самое можно сказать и о параличе, потере памяти, перемене убеждений и чудесных исцелениях. Декларации визитёров состоят из, характерных для них, смеси серьезного и абсурдного. Согласно крупнейшему знатоку фольклора Эвансу-Венцу,  Бог и Христос виделись Джозефу Смиту, основателю церкви мормонов, как Сияющие существа (известные в других регионах мира как дэвы). Эти Сияющие существа являлись индейцам во время тайных ритуалов, совершаемых ими на возвышенных местах или на священных горах. Бывший священник-иезуит, Сальваторе Фрейкседо, тщательно рассмотрел этот аспект феномена в нескольких книгах, в частности в работе "Защитимся от наших богов", и убедительно показал, что система духовного контроля, включающая НЛО, может функционировать через религиозные мифы, которые поддерживают человечество в состоянии повиновения отжившим свой век легендам. Он предполагает,  что феномен может исходить от созданий, манипулирующих реальностью и нашей судьбой в своих личных целях. Используя нашу наивность и отсутствие критического осмысления "чудес", эти существа, по его мнению, играют нашими эмоциями, чтобы их почитали как богов.

Дисперсия солнечного света 
В книге В. А. Мезенцева «Энциклопедия чудес» приводится отчёт о наблюдении в трубу за Солнцем из Киева при помощи закопчённого стёклышка, в результате чего можно было видеть, как солнце переливается разноцветными лучами. Это наблюдение объясняет, по мнению автора, видения в Фатиме.

Скептические

См. также 
 Три тайны Фатимы
 Сантуш, Лусия де Жезуш Роза
 Первая мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 1918)

Примечания

Литература 
 Брат Михаил Святой Троицы «Вся правда о Фатиме», Том I, Глава 4 «Я с Небес!» (Воскресенье, 13 мая)
 Michel de la Sainte Trinite The Whole Truth about Fatima. Volume I.
 Michel de la Sainte Trinite The Whole Truth about Fatima. Volume II.
 Michel de la Sainte Trinite The Whole Truth about Fatima. Volume III.
 Gerard Mura. Fatima — Rom — Moskau: Durch die Weihe Russlands zum Triumph Mariens, 2016. ISBN 3-932691-68-7 ISBN 978-3-932691-68-3.
 Книга «Повесть о Фатиме — величайшем чуде нашего времени»

Ссылки 

 А. А. Борелли Фатимская весть: трагедия или надежда? — 1995
 Fatima Essentials. The Facts
 America needs Fatima: Jacinta’s Visions and prophecies
 The Spirituality of Fatima

Чудеса в христианстве
Фатима
Явления Девы Марии